Lindboe är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Asbjørn Lindboe
 Axel H. Lindboe
 Einar Lindboe
 Erling Lindboe
 Jacob Lindboe

Norska efternamn